Рейнах () — фамилия франко-немецкого происхождения; по-французски читается Рейнак ().

Известные носители:

 Жакоб Адольф Рейнах (1840—1892) — парижский банкир, замешанный в Панамском скандале;
 Рейнах, Элна (род. 1968) — южноафриканская теннисистка.
 Братья Рейнах:
 Рейнах, Жозеф (1856—1921) — французский журналист и политический деятель;
 Рейнах, Саломон (1858—1932) — французский археолог;
 Рейнах, Теодор (1860—1928) — французский историк и гебраист.